Йон Гудни Фьолусон (; род. 10 апреля 1989, Торлауксхёбн, Исландия) — исландский футболист, защитник клуба «Хаммарбю» и национальной сборной Исландии.

Карьера

Клубная 
Начал карьеру в молодёжной команде клуба «Фрам». Позже присоединился к взрослой команде, где дебютировал в 17 лет в игре против «Брейдаблика». Первый гол забил в ворота «Тор Акюрейри». Его выступления привлекли клубы Бундеслиги «Гамбург» и «Баварию», а также голландский клуб ПСВ Эйндховен и клуб Суперлиги Греции АЕК Афины, которые брали по очереди Фьолусона на просмотр. Лучше всего он себя проявил в ПСВ и «Баварии».

В июне 2011 года перешёл в бельгийский клуб «Беерсхот», подписав 3-летний контракт с возможностью продления.

10 августа 2018 года подписал контракт с «Краснодаром», действие которого истекает 30 июня 2021 года. Дебютировал в премьер-лиге 16 сентября в выездном матче против «Анжи».

В сборной 
В национальной сборной Исландии дебютировал 21 ноября 2010 года в товарищеском матче со сборной Фарерских островов. Первый гол за сборную забил 28 марта 2018 года в товарищеском матче со сборной Перу.

Голы Фьолусона за сборную

Статистика

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 1; победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7.

Достижения 
  «Норрчёпинг»
 Чемпион Швеции (1): 2015
«Краснодар»

 Бронзовый призёр Чемпионата России:  2018/19, 2019/20

Примечания

Ссылки 
 профиль на сайте ФК «Краснодар»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Фрам»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Сундсвалль»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Хаммарбю»